Auguste Honoré Charlois, född 26 november 1864 i La Cadière-d'Azur, död 26 mars 1910, var en fransk astronom.

Charlois blev assistent vid observatoriet i Nice 1880. Han upptäckte närmare hundra asteroider. Charlois tilldelades Jules Janssens pris 1899. Asteroiden 1510 Charlois är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av A Charlois

Källor 
 Svensk uppslagsbok. Lund 1930.

Referenser 

Mottagare av Jules Janssens pris
Franska astronomer under 1800-talet
Franska astronomer under 1900-talet
Personer från Var
Födda 1864
Avlidna 1910
Män
Svensk uppslagsbok